Ма́ргарет Куртене́ (; ок. 1499 — до 1526) — английская аристократка, единственная дочь Уильяма Куртене, 1-го графа Девона, и английской принцессы Екатерины Йоркской. По материнской линии двоюродная сестра короля Генриха VIII. В браке — баронесса Герберт.

Биография 
Маргарет родилась примерно в 1499 году и была младшим ребёнком и единственной дочерью Уильяма Куртене, 1-го графа Девона, и английской принцессы Екатерины Йоркской. Место рождения девочки достоверно не определено, но известно, что за пределами двора, где родители Маргарет проводили много времени, они предпочитали в качестве резиденции использовать замок Тивертон или древнее родовое гнездо Куртене — . Оба замка располагались в Девоне, и Екатерина Йоркская отдавала предпочтение Колкомбу. Маргарет могла родиться как в одной из этих резиденций, так и в королевском дворце.

По отцу Маргарет была внучкой крупного и знатного землевладельца Девона и Корнуолла Эдуарда Куртене, графа Девона, и его жены, приходившейся ему дальней родственницей, Элизабет Куртене; по матери — первого короля Англии из дома Йорков Эдуарда IV и его жены Елизаветы Вудвилл. У Маргарет было двое старших братьев, Генри и Эдвард, но последний умер от скоротечной болезни в возрасте около пяти лет в 1502 году. Тёткой Маргарет по матери, среди прочих, была Елизавета Йоркская — супруга первого короля Англии из династии Тюдоров Генриха VII. Таким образом, сама Маргарет приходилась двоюродной сестрой детям королевской четы, в том числе и следующему королю Англии Генриху VIII. Мать девочки была дружна с сестрой-королевой, и та ещё до рождения Маргарет и её братьев выделила средства на воспитание будущих детей Екатерины Йоркской и Уильяма Куртене.

В 1502 году отец Маргарет был заподозрен в причастности к заговору йоркистского претендента на престол Эдмунда де ла Поля; Уильям Куртене был арестован и, хотя он не был осуждён, был лишён имущества и прав на наследование титулов и владений отца, а также права передачи их своим детям. Семья Уильяма оказалась в опале и без средств к существованию. Под свою защиту Екатерину Йоркскую и её детей взяла сестра-королева: Елизавета Йоркская распорядилась, чтобы воспитанием и обучением Маргарет и её братьев занялась леди Маргарет Котон, работу которой королева оплачивала из собственных средств. Дети были перевезены под опеку Котон в загородный дом сэра Джона Хасси в . Содержание самих детей, а также их прислуги (двух служанок, конюха и няньки) оплачивала королева Елизавета.

В 1503 году после смерти королевы мать Маргарет была вынуждена обратиться за помощью к свёкру. Эдуард Куртене выделил ежегодное содержание для внуков — 100 марок для Генри и 200 марок для Маргарет. Вероятно, некую помощь тётке и её детям оказывал и сын покойной королевы Генрих, ставший к тому моменту наследником престола, но документальных подтверждений этому нет.

В апреле 1509 года умер король Генрих VII и, благодаря близким отношениям Екатерины Йоркской и молодого короля Генриха VIII, жизнь Маргарет и её семьи изменилась: её отец был освобождён из Тауэра и позднее получил титул и владения отца, скончавшегося в том же году, что и старый король, а мать призвана ко двору, где получила должность фрейлины при младшей сестре молодого короля принцессе Марии и аннуитетные выплаты в размере 200 марок. Сама Маргарет, теперь дочь знатного и богатого графа, стала желанной невестой, но родители не спешили с поисками для неё супруга. В 1511 году от плеврита скончался отец девочки.

В 1512 году Екатерина Йоркская стала подыскивать Маргарет жениха. Она разослала письма королевским служителям с просьбой определить наиболее выгодных кандидатов в мужья девочке. Дальнейшие события историками описаны противоречиво. Мэри-Энн Эверетт Грин пересказывает местную легенду о том, что вскоре после свадьбы с Генри Сомерсетом, 4-м бароном Гербертом, сыном и наследником Чарльза Сомерсета, 1-го графа Вустера и покойной к тому моменту , Маргарет, навещавшая мать в родовом замке отца в Колкомбе, подавилась рыбьей костью и умерла; эту же версию подтверждает и надпись на могиле Маргарет в Колкомбе. Но другие источники сообщают, что она навещала внучатую племянницу Марию в 1520 году. Больше никаких сведений о Маргарет нет, а её вдовец, в 1526 году унаследовавший отцовский титул, к тому моменту уже был женат на другой.

Источники сообщают, что у Маргарет и Генри Сомерсета не было детей, но, возможно, она была матерью , родившейся примерно в 1524 году.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1490-е годы
Кортни
Женщины эпохи Тюдоров
Умершие в 1500-е годы